Агуаш-Санташ () — португальська власна назва.

Топоніми

Анташ-Санташ (Майя) — парафія.
 Агуаш-Санташ (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.